André Nel (né en 1959), entomologiste français et paléoentomologiste.
 Flip Nel (1902-1984), joueur de rugby sud-africain
 Gerrie Nel (né en 1961), avocat sud-africain
 Wenda Nel (née en 1988), athlète sud-africaine
 Willem Petrus Nel (né en 1986), joueur écossais de rugby